Gowa (Indonesië), plaats in Indoneië
 Sultanaat Gowa
 Global Offshore Wind Alliance (GOWA), internationale organisatie voor windmolens in zee

Personen
 Hasanuddin van Gowa, sultan van Gowa
 Henri Gowa, 
 Otis Gowa, Australisch atleet